Les propiolactones (n.f.) sont des molécules de formule brute C3H4O2. Il en existe trois isomères dont une paire d'énantiomères

 α-propiolactone ou 1,2-propiolactone, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 (3R)-α-propiolactone
 (3S)-α-propiolactone
 β-propiolactone ou 1,3-propiolactone, numéro CAS 

Lactone